Mistrovství světa v biatlonu 2012 byl 45. ročník mistrovství světa v biatlonu. Konal se od 1. do 11. března 2012 v německém Ruhpoldingu. Výsledky mistrovství se započítávaly do světového poháru.

Program závodů

Sportovci 
Šampionátu se zúčastnili závodníci ze 45 zemí. Celkem zde závodilo 325 sportovců z toho 177 mužů a 148 žen.

Medailisté

Muži

Ženy

Smíšená štafeta

Medailové pořadí

Medailové pořadí zemí

Individuální medailové pořadí

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky mistrovství 
 Kompletní výsledky na stránkách Mezinárodní biatlonové asociace 

 
Mistrovství světa v biatlonu
Sport v Německu v roce 2012
Biatlon v roce 2012
Sportovní události v Německu
Biatlon v Německu
Sport v Ruhpoldingu